Die Rallye-Weltmeisterschaft 2017 war die 45. FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Sie dauerte vom 19. Januar bis zum 19. November. Wegen einer Änderung des Reglements waren die Autos um einiges schneller als in den Vorjahren. Nach dem Ausstieg von Volkswagen rückten die Hersteller weiter zusammen. Dieses Jahr kehrte Toyota zurück in die WRC. Dies zeigte sich bei den ersten vier Rallyes des Jahres. Alle Marken, die in der WRC eingeschrieben waren, konnten je einen Sieg einfahren. Ford siegte bei der Rallye Monte Carlo, Toyota bei der Rallye Schweden, Citroën bei der Rallye Mexiko und Hyundai bei der Rallye Korsika.

Teams und Fahrer

Kalender

Klassifikationen

Fahrerwertung WRC

Herstellerwertung

Fahrerwertung WRC2

Fahrerwertung WRC3

Fahrerwertung JWRC

Weblinks 

 Offizielle Website der WRC

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2017